Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wilkes (ang. Wilkes County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Wilkes (ang. Wilkes County) – w stanie Karolina Północna